Kensche ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Kensche (* 1982), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Hajo Kensche (bl. 2006–2021), deutscher TV-Produktionsleiter
 Heinz Kensche (1909–1970), deutscher Ingenieur und Flugzeugbauer